Склад збірної Швейцарії на чемпіонаті Європи 2008

Докладніше...Швейцарія
Швейцарія 2008